Algonkinowie (Algonquin) – nazwa określająca grupę plemion Indian Ameryki Północnej

Nazwy pochodne:
 Miejscowości w USA:
 Algonquin – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Algonquin – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Dorchester
 Gminy w USA:
 Algonquin (ang. Algonquin Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry